Ел Молиниљо има више значења:

 Ел Молиниљо (Изукар де Матаморос), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Молиниљо (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику